Oppenheimer steht für:
 Oppenheimer (Familie), jüdisches Patriziergeschlecht
 Oppenheimer (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Oppenheimer (Mondkrater), nach Robert Oppenheimer bezeichneter Mondkrater
 der Originaltitel von J. Robert Oppenheimer – Atomphysiker, britisch-amerikanische Miniserie von Barry Davis (1980) 
 Oppenheimer (2014), kanadischer Kurzfilm von Keith Hodder und J. Mitchel Reed 
 Oppenheimer (2023), angekündigter Spielfilm von Christopher Nolan 

Siehe auch:
 Adler & Oppenheimer, deutscher Lederwarenhersteller
 Oppenheim (Begriffsklärung)